Бернар Менди (; родился 20 августа 1981 года в Эврё, Франция) — французский футболист, защитник. Выступал за сборную Франции.

Клубная карьера 
Менди начал карьеру в клубе «Кан». Когда он отыграл два сезона, его пригласили в столичный «Пари Сен-Жермен», за который он болел с детства. В первых сезонах Бернар не часто проходил в основу, поэтому в 2002 году был отдан в аренду в английский «Болтон Уондерерс». После возвращения во Францию Менди завоевал место в стартовом составе «ПСЖ», в том числе благодаря новому тренеру Вахиду Халилходжичу. Бернар помог столичному клубу дважды выиграть Кубок Франции и стать обладателем национального Суперкубка, забив на последней минуте победный гол в ворота «Ланса».

В 2008 году Менди перешёл в «Халл Сити». 23 августа в матче против «Блэкберн Роверс» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 1 ноября в поединке против «Манчестер Юнайтед» Бернар забил свой первый гол за «Халл». В 2011 году Менди перешёл в датский «Оденсе». 7 марта в матче против «Хорсенс» он дебютировал в датской Суперлиге. 23 июля в поединке против «Копенгагена» Менди забил свой первый гол за новую команду.

Летом 2012 года Бернар вернулся на родину, где заключил контракт с «Брестом». 11 августа в матче против «Нанси» он дебютировал за новую команду. По окончании сезона команда вылетела в Лигу 2, но Менди остался в клубе.

Летом 2014 года Бернар перешёл в индийский «Ченнайин». 15 октября в матче против «Гоа» он дебютировал в Индийской суперлиге. 21 октября в поединке против «Керала Бластерс» Менди забил свой первый гол за «Ченнай». В начале 2015 года Бернар перешёл в кипрский АЕЛ. 18 января в матче против «Анортосиса» он дебютировал в чемпионате Кипра.

Международная карьера 
В 2000 году Менди в составе юношеской сборной Франции выиграл юношеский чемпионат Европы.

20 мая 2004 года в товарищеском матче против сборной Бразилии Бернар дебютировал за сборную Франции, заменив во втором тайме Марселя Десайи.

Достижения 

Командные

«Пари Сен-Жермен»
 Обладатель Кубка Франции — 2004
 Обладатель Кубка Франции — 2006
 Обладатель Кубка лиги — 2008

Международные

Франция (до 18)
 Юношеский чемпионат Европы — 2000

Личная жизнь 
Менди женат на гимнастке Люси Хьюз и у них три дочери.

Примечания

Ссылки 
 official Danish league stats
 
 
 Career stats

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Ченнайин»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол